A Equipe Líbia de Copa Davis representa Líbia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Libyan Arab Tennis & Squash Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Líbia)

Libia